Niemcy:
 Südstern – stacja metra w Berlinie
 Südstern – plac w Berlinie

Inne:
 NSC Südstern-Azur – niemiecki klub piłki nożnej